Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit» — главная площадка экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира. Впервые Международный экономический саммит «Россия-Исламский мир: KazanSummit» прошёл в 2009 году, создав ведущую международную платформу для обсуждения вопросов сотрудничества и реализации совместных проектов.

История 
Впервые Международный саммит исламского бизнеса и финансов состоялся в Казани 25 — 26 июня 2009 года. В нём приняло участие 250 человек из Королевства Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Марокко, Малайзии, Индонезии, Пакистана, Катара, Ливана, Бахрейна, Судана, Великобритании, Франции, Люксембурга, Турции, Казахстана, Киргизии, Азербайджана, России и других стран. В рамках мероприятия прошла Специальная презентация Российской Федерации и Республики Татарстан, а также академическая и бизнес сессии.

Второй раз KazanSummit состоялся 27 июня 2010 года, в котором приняло участие более 400 человек из 24 стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Европы и Африки (Российская Федерация, Бахрейн, Бельгия, Босния и Герцеговина, Великобритания, Германия, Гонконг, Индонезия, Италия, Йемен, Казахстан, Кипр, Кувейт, Ливан, Люксембург, Малайзия, ОАЭ, Палестина, Пакистан, Саудовская Аравия, Судан, США, Турция, Франция). В рамках программы прошел семинар консалтинговых и юридических компаний, круглый стол по исламскому меценатству, собрание Международной Бизнес Ассоциации, стратегический форум, инвестиционный форум, а также конференция по исламской экономике и финансам.

Третий по счету саммит состоялся 20-21 июня 2011 года На него в столицу Татарстана приехало 772 человека из 27 стран. Во время Саммита прошли круглые столы, конференция по исламской экономике и финансам, стратегический, а также инвестиционный форумы.

KazanSummit 2012, который состоялся 17-18 мая, посетило более 1000 участников из Российской Федерации, Азербайджана, Бахрейна, Бельгии, Бразилии, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Германии, Гонконга, Индонезии, Ирана, Италии, Йемена, Казахстана, Кипра, Китая, Кувейта, Ливана, Люксембурга, Малайзии, Марокко, ОАЭ, Украины, Палестины, Пакистана, Республики Беларусь, Саудовской Аравии, Султаната Оман, Судана, США, Турции, Франции, Швейцарии, Японии. Программа включала в себя стратегический и инвестиционный форумы, круглые столы, а также конференцию по исламской экономике и финансам.

Очередной KazanSummit прошел 2-3 октября 2013 года. Представители 40 стран мира встретились с российскими властями и бизнесменами, чтобы обсудить перспективы развития экономического сотрудничества России и стран Организации исламского сотрудничества.

Среди высокопоставленных гостей были генеральный секретарь ОИС Экмеледдин Ихсаноглу, заместитель министра Катара, заместитель министра экономики ОАЭ, Председатель правления WAIPA, послы Малайзии, Саудовской Аравии, Марокко, Судана, Сенегала, Нигерии, Пакистана, Палестины, Казахстана, Мексики и др.

Тематика Саммита касалась как торгового сотрудничества России и стран Организации исламского сотрудничества, так и современных трендов на рынке исламских финансов. По традиции несколько мероприятий саммита были посвящены теме инвестиций. Кроме того, в рамках саммита в Казани прошел форум для СМИ, где руководители СМИ обсудили роль прессы в инвестиционной привлекательности страны, а также отдельный форум, посвящённый «умным» городам, где состоялась презентация татарстанских мега-проектов «Иннополис» и «СМАРТ Сити Казань». 

В ходе саммита участниками были обсуждены такие крупные проблемы как обеспечение мировой продовольственной безопасности, развитие исламской экономики и финансов, инвестиции и т. д.

VI Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества — KazanSummit 2014 прошел с 5 по 7 июня в городе Казани.

Организатором KazanSummit 2014 выступил Некоммерческий Фонд развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Foundation). Со-организатор саммита — Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан.

Ключевой темой стратегического форума стали вопросы взаимодействия инвесторов, бизнеса и власти в решении проблем продовольственной безопасности России и стран Организации исламского сотрудничества. В нём приняли участие 500 представителей из 25 стран мира, включая 30 парламентариев и 20 послов. Помимо участников из стран ОИС Казань посетили представители стран Европы, участники из Кубы, Эквадора, Сингапура, ОАЭ, Катара и других стран. Россию на саммите представили участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Камчатского края, Башкортостана, Оренбургской, Свердловской, Ростовской, Нижегородской, Самарской, Томской областей. Особенным мероприятием в рамках KazanSummit 2014 стало второе заседание «Клуба инвесторов Республики Татарстан».

VII Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества KazanSummit 2015прошел 15-16 июня на площадке ГТРК «Корстон». На VII Международный экономический саммит России и стран ОИС приехали 746 человек из 45 стран мира[14]. В качестве спикеров на саммите присутствовали Ахмед Галал Элдин— Председатель правления Международной ассоциации бизнеса и инвестиций, Неждет Шенсой — член Совета директоров Центрального банка Турции, Виктор Четвериков — генеральный директор Национального рейтингового агентства, Владимир Коровкин — руководитель направления инновационного центра «Сколково». В 2015 году площадку Саммита посетил Президент Исламского банка развития Ахмед Мохаммед Али Аль Мадани.

Ключевой темой мероприятия в 2015 году стали исламские финансы для конструктивной глобальной торговли и инвестиций. Исламская финансовая индустрия, демонстрирующая высокую динамику роста мирового финансового сектора, выступает экономическим инструментарием для развития торговли, привлечения инвестиций и эффективного сотрудничества России со странами исламского мира.

Обсуждались темы сотрудничества России с Организацией исламского сотрудничества, исламский банкинг. Впервые был проведен Форум молодых предпринимателей стран ОИС, ставший традиционным мероприятием Саммита.

В 2016 году Саммит состоялся 19-21 мая. В декабре 2015 года согласно Указу Президента Республики Татарстан мероприятие было переименовано в "VIII Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2016»(далее — Саммит). Количество зарегистрировавшихся для участия в KazanSummit составило рекордное количество — 1556 человек из 51 страны мира.

Ключевой темой Саммита 2017 года, который состоялся 18-21 мая, стали исламские инвестиции в контексте международных экономических отношений. Создана ведущая международная платформа для обсуждения вопросов сотрудничества и реализации совместных проектов, а также подспорье для презентации экономических возможностей и инвестиционного потенциала нашей страны.

В прошедшем KazanSummit 2017 приняли участие 2641 представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, посольств 15 государств, депутатов парламентов, инвесторы и бизнесмены из 53 страны мира, а также 250 представителей СМИ. Это самое многочисленное и интернациональное мероприятие за всю 9-ти летнюю историю проведения саммита.

10-12 мая 2018 года в Казани состоялся X Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit» на площадке ГТРК Корстон. Участниками саммита стали 3000 человек из 53 стран мира и 27 регионов России. В десятый раз площадка в Казани собрала представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, посольств, депутатов парламентов, ведущих инвесторов и бизнесменов, топ-менеджеров российских и зарубежных компаний. Ключевой темой Саммита 2018 года стал «Халяль лайфстайл». Целью Саммита является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Российская Федерация и Республика Татарстан по-новому раскрывают потенциал взаимодействия с государствами исламского мира. Создана ведущая международная платформа для обсуждения вопросов сотрудничества и реализации совместных проектов, а также подспорье для презентации экономических возможностей и инвестиционного потенциала страны.

XI Международный экономический саммит «Россия-Исламский мир: KazanSummit 2019» состоялся в Казани с 24 по 26 апреля 2019 года. В саммите приняли участие свыше 3500 человек — представители 72 стран, 38 регионов России, 12 послов, более 250 представителей СМИ. Состоялись более 50 сессий по таким актуальным для развития партнерства со странами исламского мира направлениям, как исламские финансы и партнерский банкинг, индустрия халяль, развитие экспорта, социально ориентированный бизнес, молодёжное предпринимательство и молодёжная дипломатия, развитие киноиндустрии, спортивное наследие чемпионатов и другие.

В рамках Саммита прошла международная выставка индустрии халяль Russia Halal Expo, площадь которой в 2019 году была увеличена более чем в 3,5 раза и достигла 5 тысяч м². В выставке приняли участие 8 стран 13 регионов и 2000 посетителей. На Russia Halal Expo были представлены следующие отрасли: продукты питания, одежда, финанасы, туризм, образование, ИТ, медицина и непродовольственные товары.

В рамках деловой программы по тематике халяль состоялись следующие сессии:

-Международная конференция "Национальные стандарты Халяль в рамках Система шариатского контроля и аудита и актуальные исламские финансовые продукты в Российской Федерации.

-Экспорт АПК: кого ждут на полках исламского масс-маркета?

-Унификация требований к аккредитации Халяль как новый вектор развития мировой торговли

-Искусство отдыхать красиво. Халяль туризм в светском государстве — реальность или вымысел?

Впервые на полях Саммита была развернута и площадка для продуктивного диалога частных инвесторов, владельцев индустриальной недвижимости, авторов инновационных проектов и власти. Так, в рамках работы Форума индустриальных парков «PARKI» был рассмотрен передовой опыт экспертов мирового уровня, успешных предпринимателей и бизнесменов — реальные кейсы по развитию бизнеса на территории индустриальных парков. Форум индустриальных парков объединил 3 ключевых составляющих успешного бизнеса: инвестиции, технологии, инфраструктура, а также более 2000 гостей и участников из 30 городов и регионов России. В выставочном зале Parki были представлены 40 стендов компаний-партнеров и инвесторов.

С 2016 года Сбербанк проводит ставшие традиционными деловые встречи на площадке KazanSummit. На дискуссионной площадке 2019 года были представлены результаты исследования внедрения исламских финансовых инструментов в бизнес-модель Сбербанка. Кроме того, участники сессии обсудили текущее развитие исламских финансов в России и потенциал сотрудничества российских предпринимателей с партнерами из стран Персидского залива. На мероприятии были презентованы возможности нового исламского финтех-проекта PayZakat — цифровой платежной системы для сбора и распределения пожертвований, основанной на искусственном интеллекте. С помощью чат-ботов пользователи рассчитывают платеж, распределяют его между проверенными благотворительными фондами и выбирают проекты для пожертвования. Цель проекта — повысить прозрачность и подотчетность всего процесса благотворительности, в том числе и в результате отказа от использования наличных средств. По инициативе Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан было подписано партнерское соглашение между фондом «ВАКФ КАЗАНЬ» и платформой PayZakat.

На полях саммита были подписаны 42 соглашения, в их числе Соглашение о сотрудничестве между Российским исламским институтом и Организацией по бухгалтерскому учёту и аудиту для исламских финансовых учреждений (AAOIFI, Бахрейн), Меморандум о сотрудничестве между Духовным управлением мусульман Республики Татарстан и Управляющей компанией «АК БАРС КАПИТАЛ», Соглашение о создании Фонда по строительству Соборной мечети в Казани, Меморандум о взаимопонимании между Ташкентской областью Республики Узбекистан и Акционерным обществом «Инновационный индустриальный парк — Технопарк в сфере высоких технологий ИТ-парк», Технополисом «Химград» и другие. Ак Барс Капитал представил новый финансовый продукт — Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Лалэ». Методика позволяет отбирать ценные бумаги по нормам ислама, не связанные с производством алкогольной продукции, табачных изделий и игорным бизнесом.

В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации из-за вспышки новой коронавирусной инфекции XII Международный экономический саммит «Россия-Исламский мир: KAZANSUMMIT 2020» переносится на более поздний срок.

XII Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021» прошел в Казани с 28 по 30 июля. Мероприятие состоялось на территории международного выставочного центра «Казань Экспо». Лейтмотивом KazanSummit 2021 стало осознанное потребление. В рамках саммита было проведено более 90 деловых сессий, подписано более 20 соглашений между представителями стран, регионов, и бизнеса. Ключевыми темами деловой программы стали: партнерские финансы, индустрия халяль, молодёжная дипломатия, медицина, спорт, креативные индустрии, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции. На площадке «Казань Экспо» состоялась выставка Russia Halal Expo-2021, где было представлено 113 экспонентов, среди которых стенды Индонезии, Турецкой Республики, Республики Казахстан, Республики Азербайджан, Республики Киргизия, Центра поддержки экспорта Ульяновской области, Централизованной религиозной организации «Духовное собрание мусульман Российской Федерации», Комитета по стандарту Халяль ДУМ РТ, ICCIA, SICPA, Стенд ЦУР (Цели устойчивого развития), стенд Международной Ассоциации Исламского Бизнеса, ПАО «АК БАРС» Банка, Татнефть, PWC, АО «Россельхозбанк», T-Family (Тюбетей), Кунак кофе, Айтилаб, Цифровая экосистема Халяль, Издательский дом «Хузур», Международный центр сертификации и стандартизации «Халяль» при ДУМ РФ и мн. другие.

В 2021 году впервые на полях Саммита состоялся Международный машиностроительный кластерный форум. В работе форума приняли участие ведущие эксперты из различных регионов Российской Федерации и зарубежных стран, таких как Бельгия, Германия, Италия, Китай, США, Франция, Япония, Швейцария и многих других. Традиционно в числе участников: руководители субъектов и муниципалитетов, министерств и ведомств, промышленных предприятий, инжиниринговых центров, заведений высшего образования. В 2021 году в форуме приняли участие 24 компании.

Впервые на площадке KazanSummit художник-модельер, член парижского Синдиката высокой моды и прет-а-порте, народный художник России Валентин Юдашкин представил свою коллекцию в рамках Modest Fashion Day, который прошел в Казани на XII Международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit» при поддержке Национальной палаты моды. Modest Fashion Day открыла деловая программа: 16 российских и зарубежных экспертов обсудили развитие и перспективы «благопристойной моды», а также пути поддержки талантливых дизайнеров. Вечером 28 июля состоялся модный показ благопристойной моды: 9 талантливых modest fashion-дизайнеров представили свои коллекции, отражая новую эстетику скромности и современности: дизайнер Модного дома IGORGULYAEV Игорь Гуляев, а также Guzelem, ZUHAT, Su.Su, Eva Graffova, Alsu Gilmi, SAHARA, Measure.

В ходе Пленарного заседания VII Машиностроительного кластерного форума: «Партнерство российских предприятий с исламскими странами и большие вызовы для промышленности в эпоху цифровой пандемии» Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников призвал исламские компании инвестировать в российские цифровые и «зеленые» проекты.

В зоне делового общения Сбербанка прошла сессия SberTalk. Центральной темой беседы в этом году стала ESG-трансформация регионов. Президент Республики Татарстан отметил, что Татарстан нацелен на самую тесную работу со Сбербанком, как одним из локомотивов внедрения новейших трендов, в том числе в сфере ESG.

Статистика форумов KazanSummit по годам:

Хронологическая таблица

Почетные гости Саммита 
Из числа высокопоставленных гостей Саммита 2010—2015 годов Казань посетили :

 Рустам Нургалиевич Минниханов, Президент Республики Татарстан;
 Экмеледдин Ихсаноглу, Генеральный секретарь Организации Исламского Сотрудничества (2013 год);
 Ахмед Мохаммед Али Аль Мадани, экс-президент исламского банка развития (2013 год);
 Дато Сери Мустафа Мохамед, министр международной торговли и индустрии Малайзии (2013 год);
 Лорд Назир Ахмед, член Палаты лордов Великобритании (2011 год);
 Карлос Бронзатто, генеральный директор Всемирной ассоциации агентства по продвижению инвестиций (2014 год);
 Сайед Наяр Хусейн Бохари, председатель Сената Пакистана (2013 год);
 Аллал Рашди, генеральный директор Исламского центра по развитию торговли при Организации Исламского Сотрудничества (2011 год);
 Махатхир Мохамад, экс премьер-министр Малайзии и председатель Всемирного альянса по партнерству в области международного развития (GAPID) (2010 год);
 Камиль Шамильевич Исхаков, экс-представитель РФ при Организации Исламского Сотрудничества (2011 год) и др.

VII Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества KazanSummit 2015 прошел 15-16 июня на площадке ГТРК «Корстон». В качестве спикеров на саммите присутствовали Ахмед Галал Элдин — Председатель правления Международной ассоциации бизнеса и инвестиций, Неждет Шенсой — член Совета директоров Центрального банка Турции, Виктор Четвериков — генеральный директор Национального рейтингового агентства, Владимир Коровкин — руководитель направления инновационного центра «Сколково». В 2015 году площадку Саммита посетил Президент Исламского банка развития Ахмед Мохаммед Али Аль Мадани.

Из числа высокопоставленных гостей в рамках Саммита 2016 года Казань посетили:

 Рустам Нургалиевич Минниханов, Президент Республики Татарстан;
 послы (Катар, Уганда, Мавритания, Кувейт, Исламская Республика Пакистан, Буркина-Фасо, Судан, Мозамбик, Турция, Тунис, Кыргызская
 Республика, представители Саудовской Аравии, ОАЭ, советник по экономическим вопросам посольства Азербайджан в Российской Федерации, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации К. В. Шувалов и др.);
 советник Президента Египта Усамам Сейд Аль-Азхари; советник Министерства торговли, региональной интеграции и занятости населения
 Республики Гамбия, заместитель министра юстиций, исламских дел и ВАКФов Бахрейна, заместитель министра экономики и развития
 Туркменистана, заместитель министра экономики Афганистана, руководитель департамента международных отношений Азербайджана;
 представители министерств стран Организации Исламского Сотрудничества, среди них руководитель канцелярии Генерального секретаря ОИС Юсеф Аль-Усеймин, заместитель министра экономики ОАЭ Абдулла Аль Салех, заместитель министра иностранных дел Бахрейна Доктор Дафер Ахмед Аль-Умран; Президент молодёжного форума ОИС Эльшад Искандаров;
 руководители субъектов и главы правительств субъектов Российской Федерации, в том числе Республики Ингушетия и Северной Осетии-Алания; а также представители Совета министров Республики Крым. Приняли участие представители 22 российских регионов;
 от Федеральных органов государственной власти Российской Федерации прибыли 6 депутатов Государственной Думы, 4 члена Совета Федерации;
 представители крупных международных компаний и объединений, в том числе Исламский совет ЮАР, Институт стандартов и метрологии исламских стран (SMIC), Исламский банк развития (IDB, Саудовская Аравия), Исламский банк Абу — Даби, «Mumtalakat» (Бахрейн), «Global Advisory» (Катар).

Саммит 2017 года посетили:

 Рустам Нургалиевич Минниханов, Президент Республики Татарстан;
 Послы (Албания, Алжир, Буркина Фасо, Гвинея, Ирак, Киргизия, Мавритания, Мозамбик, Оман, Саудовская Аравия, Тунис, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации К. В. Шувалов и др.);
 Государственный министр ОАЭ по стандартизации и метрологии Рашид бин Ахмад бин Фахад; Государственный министр ОАЭ, Генеральный директор ESMA Абдулла Альмаени Абделькадер; Заместитель министра экономики ОАЭ Абдулла Аль Салех; представитель Правительства Бахрейн, Член королевской семьи Аль Халифа Хамадбин Ибрахим; Председатель комитета по законодательству и нормам Меджлиса Туркменистана Сердар Бердымухамедов; Вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Жакупова Светлана; Вице-премьер труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Нурымбетов Биржан;
 Генеральный директор Исламского центра развития торговли ОИС Хассан Эль Хзейн; Глава Департамента торговли и инвестиций ОИС Нагги Джаббаров; Президент Молодёжного форума ОИС Искандаров Эльшад; Глава отдела маркетинга Исламского центра развития торговли ОИС Абделазиз Алами; Старший региональный менеджер по странам СНГ Исламской корпорации развития частного сектора ИБР Самир Тагиев; Специалист по инвестициям Департамент исламских финансовых услуг ИБР Казимхан Тураев; Специалист по шариату отдела исследований и развития Исламского научно-исследовательского института ИБР;
 руководители субъектов и главы правительств субъектов Российской Федерации, Кабардино-Балкарская Республика: Гагиев Руслан Магометович — Председатель Правительства Республики Ингушетия; Томаев Казбек Шамильевич — Министр экономического развития Республики Северная Осетия-Алания; Таймураз Русланович — Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания. Приняли участие представители 26 российских регионов;
 Почетные гости из числа российских участников: Заместитель Министра иностранных дел РФ Михаил Богданов; Заместитель Руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королёв; Председатель «Внешэкономбанк» Горьков Сергей; Заместитель Председателя Правления ПАО «Сбербанк», руководитель рабочей группы «Партнерский банкинг» Ганеев Олег; Советник Президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Петров Георгий; советник Председателя Банка Центрального банка Российской Федерации Симановский Алексей;
 Представители иностранных организаций: Руководитель Всемирной Ассоциации Агентств Инвестиционного Развития WAIPA Скалар Бостьян; Генеральный секретарь Генерального совета исламских банков и финансовых учреждений CIBAFI Белатик Абделила; Генеральный секретарь Всемирного Исламского фонда по экономике и финансам, член шариатского совета Организации по бухгалтерскому учёту и аудиту исламских финансовых институтов AAOIFI Хамед Хасан Мера, Председатель Совета
 директоров Amwal and Amal Consultancy Ал-Хилали Сами Абделхамид; Президент по России, Ближнему Востоку и Африке Alliance Business Centers Network Шериф Мехдат Камель; Генеральный директор институт стандартов и метрологии ОИС SMIIC Ихсан Овют; Председатель Совета директоров Организованной промышленной зоны Гебзе Вахит Йылдырым;
 Зарубежные банки: Ziraat Bank (Турция), ISBANK JSC (Турция), Bank of Khartoum (Судан), Denizbank (Турция), Yapi Kredi (Турция), The Bank of Punjab (Пакистан), Abu Dhabi Islamic Bank (ОАЭ).

Среди почетных гостей Саммита 2018 года присутствовали ;

 Рустам Нургалиевич Минниханов, Президент Республики Татарстан
 Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсеф бин Ахмад Аль-Осеймин
 ,Специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку, заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов
 Посол по особым поручениям МИД РФ Константин Шувалов
 Генеральный директор группы Дубайского Исламского Банка Аднан Чилван
 Президент Ежегодного инвестиционного форума Давуд Аль Шезави

 Председатель «Внешэкономбанка» Сергей Горьков
 Вице-президент Исламского Банка Развития Замир Икбаль
 Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка
 Саид Харбаш, заместитель генерального директора Дубайского центра развития исламской экономики
 Халид Аль Абуди, управляющий директор компании SALIC
 Джонатан Уилсон, профессор, главный редактор Journal of Islamic Marketing
 а также послы 17 дипломатических миссий, представители крупнейших государственных корпораций и другие представители международного делового и политического сообщества.

В 2019 году Саммит посетили такие почетные гости, как

 Е. П. Дато Ку Джафар Ку Шаари, Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества D-8;

 М. Рифат Хисарджиклыоглу, Президент Союза палат и бирж Турции TOBB;
 Е. П. Датук Сери Мохд Редзуан Бин Мд Юсоф, Министр развития предпринимательства Малайзии ;
 Е. П. Шейх Абдул Рахман бин Мохаммед бин Рашид Аль Халифа, Президент Высшего Совета Королевства Бахрейн по делам Ислама, Член королевской семьи;
 Рустам Нургалиевич Минниханов, Президент Республики Татарстан;
 Горьков Сергей Николаевич, Генеральный директор-Председатель Правления акционерного общества «Росгеология»;
 Ильяс Магомед-Саламович Умаханов, Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
 Шувалов Константин Викторович, Спецпредставитель Министра иностранных дел Российской Федерации по взаимодействию с организациями мусульманских государств, Посол по особым поручениям;
 Минтимер Шарипович Шаймиев, Государственный Советник Республики Татарстан, Специальный посланник ЮНЕСКО по укреплению межкультурного диалога;
 Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов, Постоянный представитель Российской Федерации при Организации исламского сотрудничества;
 Абделила Белатик, Генеральный секретарь Совета исламских банков и финансовых учреждений (CIBAFI);
 Мохаммадреза Зоноузи Мотлак, Президент Daric Investment Group; Эндрю Брайант, Основатель Self Leadership International и др.
В 2020 году в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации из-за вспышки новой коронавирусной инфекции XII Международный экономический саммит «Россия-Исламский мир: KAZANSUMMIT 2020» был перенесен на 2021 год.

В 2021 году Саммит посетили такие почетные гости, как

 Е.П. Д-р. Тани Ахмед АЛЬ Зайюди Государственный министр внешней торговли Объединённых Арабских Эмиратов
 Мехмет Муш, Министр торговли Турецкой Республики
 Хасан Бююкдеде, Заместитель Министра промышленности и технологий Турецкой Республики, советник Президента Турецкой Республики
 Рифат Хисарджиклыоглу, Президент Союза палат и товарных бирж Турции (ТОВВ)
 Мюджахит Кючюкийлмаз, Главный советник президента Турецкой республики
 Юнус Эте, Президент Совета Всемирного Халяль Саммита
 Ихсан Овют, Генеральный секретарь SMIIC — институт стандартов и метрологии Организации Исламского Сотрудничества
 Зафер Сойлу, Председатель Правления Турецкого Агентства по аккредитации по стандарту халяль (HAK)
 Е. П. Шейха Май Бинт Мохаммед Алхалифа, Президент Управления культуры и древностей Бахрейна
 Хишба Теймураз Владимирович, Министр туризма Республики Абхазии
 Кове Даур Вадимович, Министр иностранных дел Республики Абхазия
 Г-н Ясер Мохамед Мустафа, Полномочный министр, Глава Торгового представительства Арабской Республики Египет в Российской Федерации
 Тудор Халин Надира, Журналист BBC, специалист медиа-коммуникаций Британской школы журналистов Cardiff School of Journalism (JOMEC)
 РЕШЕТНИКОВ Максим Геннадьевич, Министр экономического развития Российской Федерации
 Минниханов, Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан

Особенности организации и проведения KazanSummit

Площадка Саммита 
С 2019 г. Саммит проводится на территории Международного выставочного центра «Казань Экспо», это комплекс мирового уровня вблизи Международного аэропорта «Казань», площадка для международных и межрегиональных коммуникаций, платформа для трансфера мировых технологий и знаний. Комплекс состоит из трех выставочных павильонов, соединенных с аэропортом и станцией аэроэкспресса крытым наземным переходом. Инфраструктура МВЦ «Казань Экспо» включает современный Конгресс-холл на 3 тыс. мест, 35 залов — трансформеров вместимостью от 30 до 500 человек, парковочную зону и зоны питания. Общая площадь 75,4 тыс. м².

Транспортное обеспечение 
В дни Саммита организован специальный трансфер от отеля до места проведения, а также до аэропорта.

Культурная программа

Экскурсии 
В Республике Татарстан находятся 3 объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Участники могут посетить экскурсии по Казанскому кремлю, Древнему городу Болгар и Остров-граду Свияжск.

Казанский кремль

Каза́нский кремль — древнейшая часть Казани, комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников, раскрывающих многовековую историю города: археологические остатки первого (XII—XIII вв.), второго (XIV—XV вв.) и третьего городищ (XV—XVI вв.); белокаменный кремль, ряд храмов и зданий, имеющих большую историко-архитектурную и культурную ценность.

Официальная резиденция Президента Республики Татарстан; объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2000 года.

Древний город Болгар

Болгарское городище X—XV вв. средневековый город — памятник федерального значения находится в Российской Федерации, на территории Республики Татарстан в 200 км от г. Казани. Территория включает археологический культурный слой глубиной 5 м, с семью культурными стратами с V в. н. э. до настоящего времени, представляющий ценнейшее археологическое наследие, ряд каменных и кирпичных зданий общественного и религиозного назначения сохранившихся с XIII—XIV вв.

Теперь он является важным местом паломничества для мусульман России. Помимо древних руин, все, что осталось от Великой Болгарии, является деревня Болгары и стены в большой мечети с минаретом 13-го века. Через дорогу от входа в мечеть находится хорошо сохранившийся Северный мавзолей. К востоку от мечети — Восточный мавзолей, который был преобразован в православную церковь в 18 веке.

Остров-град Свияжск

Свияжск — старинный уездный город с древними храмами и современными музеями, широкими просторами является местом притяжения туристов со всего мира. Успенский собор и монастырь Свияжска в 2017 году решением 41-й сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО объект был включен в список Всемирного наследия.

Modest Fashion Show 
С 2017 года в рамках KazanSummit проходит Modest Fashoin Show. В мировом масштабе понятие «исламская мода» постепенно сменяется понятием «благопристойная мода» — «modest fashion» («модест фэшн»). Она предлагает одежду более свободных, закрытых фасонов.

В Kazan Modest Fashion Show 2019 участвовало 5 дизайнеров: NIKAH CENTER, ARIMAS DRESS, AAM LAURISHA, SHAFIRA, IRD BY INDRIYA R.DANI. 32 дизайнерских бренда было представлено в маркет зоне Russia Halal Expo. Заключены новые контракты по открытию представительств дизайнерских брендов в Казани из Киргизии и Турции.

Фестиваль мусульманского кино 
В 2019 году впервые юбилейный XV Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходил на площадке саммита. Были заявлены и приглашены более 400 фильмов из 44 стран мира. Стоит отметить, что география фильмов-участников фестиваля обширна: европейские страны (Франция, Германия, Сербия, Португалия, Исландия, Босния и Герцеговина и др.), Россия, государства бывшего СССР (Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан, Армения и др.), США, Турция, Иран, страны Южной Азии (Непал, Афганистан, Бангладеш), Африки (Кения, Марокко, Египет) и др.

Целями фестиваля являются: обмен опытом деятелей культуры и искусства России, стран ближнего и дальнего зарубежья; показ творческих достижений кинематографистов, создающих фильмы, популяризирующие общечеловеческие духовно-нравственные и культурные ценности; создание объективного представления в российском и мировом сообществе об исламе и мусульманах.

Примечания

Ссылки 
 KazanSummit
 KazanSummit in facebook
 KazanSummit in instagram
 Инвестиционный портал Республики Татарстан

Международные форумы
Внешнеэкономическая политика России
События в Казани
2009 год в Татарстане
Экономика Казани
Экономика Татарстана
Саммиты
Организация исламского сотрудничества
Появились в 2009 году в России
Мероприятия, регулярно проводимые с 2009 года